Die Mestaruussarja 1977 war die 47. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften ausgespielt. Meister wurde Haka Valkeakoski vor Titelverteidiger Kuopion PS.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meistermannschaft  
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Haka Valkeakoski an:

 Stefan Lindström, Teuvo Vilen, Juha Helin, Risto Salonen, Esko Ranta, Pekka Heikkilä, Jukka Pirinen, Kari Lindholm, Arto Uimonen, Matti Paatelainen, Markku Närvä, Heikki Huoviala, Petri Uimonen. Trainer: Esko Malm.

Torschützenkönig 
Matti Paatelainen (Haka) gewann mit 20 Toren die Torschützenwertung der Mestaruussarja 1977.

Fußballpokal 
Neben der Meisterschaft gewann Haka Valkeakoski am 23. Oktober 1977 im Olympiastadion Helsinki auch den Pokalwettbewerb durch ein 3:1 gegen den Zweitligisten Seinäjoen PS.

Internationales Abschneiden 
 Meister Haka Valkeakoski (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:1 und 1:3 gegen  Dynamo Kiew
 Vizemeister Kuopion PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 2:1 und 4:4 gegen  Boldklubben 1903
 2. Runde: 0:2 und 1:4 gegen  Esbjerg fB
 kein Teilnehmer am Pokalsiegerpokal

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1977
1977